Osoby o tym nazwisku:
 Iwona Grabska-Liberek – polska okulistka
 Jarosław Liberek – polski językoznawca